Pongolania är ett släkte av spindlar. Pongolania ingår i familjen Phyxelididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Pongolania